Halfway Island kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Halfway Island (ö i Antarktis),

Australien 

 Halfway Islet, ö i Queensland, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar